

Привольний — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Привольний — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Привольний — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область